Walbeck (Noordrijn-Westfalen), een plaats in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Walbeck (Landkreis Börde), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Walbeck (Mansfelder Land), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
het middeleeuwse graafschap Walbeck